Amerikai Egyesült Államok
Mountain Village (Alaszka)
Mountain Village (Colorado)